Tolbatsjik (rivier), een zijrivier van de rivier de Kamtsjatka op het Russische schiereiland Kamtsjatka
 Tolbatsjik (vulkaan), een complexe vulkaan op het Russische schiereiland Kamtsjatka